Amenemhat (en grec : Aménémès ou Amménémès)  est un prénom de l'Égypte antique, signifiant littéralement « Amon est devant = sous la responsabilité d'Amon ». Il est porté par quatre pharaons de la  et au moins trois pharaons de la  au Moyen Empire. 

Porté par le fondateur de la , , il est aussi celui de plusieurs autres pharaons de cette lignée, dont le grand .

Le nom Amenemhat entrait dans la composition de la titulature royale en tant que nom de Sa-Rê ou nomen.

Les pharaons Amenemhat 

  (-1991 à -1962 : selon , , )
  (-1929 à -1895 : selon , )
  (-1843 / -1842 à -1797 : selon , , )
  (-1797 à -1790 : selon , )

 Sekhemkarê Amenemhat-Senbef (-1783 à -1780 : selon  ou -1800 à -1796 : selon Ryholt)
 Sekhemkarê Amenemhat (Amenemhat ) (-1796 à -1793 : selon Ryholt)
 Séânkhibrê Amény-Antef-Amenemhat (Amenemhat ) (-1788 à -1785 : selon Ryholt)
 Sedjéfakarê Kay-Amenemhat (Amenemhat ) (-1769 à -1766 : selon Ryholt)

Autres Amenemhat 

 Amenemhat-Ânkh, second fils de 
 Amenemhat, prince, fils de  () et dont la mère pourrait être la grande épouse royale Satiâh
 Amenemhat, prince, fils de  ()
 Amenemhat, prince, fils d' ()
 Amenemhat, nomarque du nome de l'Oryx à la 
 Amenemhat, nomarque de la  ayant officié sous les règnes d',  et 
 Amenemhat, chef de Teh-khet à la 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Personnalité de l'Égypte antique
Nom théophore